Liga IV 2021-2022 a fost al 80-lea sezon al Ligii a IV-a, al patrulea nivel al sistemului de ligi al fotbalului românesc. Echipele campioane ale fiecărei asociații județene au jucat împotriva uneia dintr-un județ învecinat într-un play-off pentru promovarea in Liga a III-a. Județele au fost împărțite în șapte regiuni, fiecare formată din șase județe și s-a făcut tragerea la sorți. pe 24 februarie 2022.

Baraj promovare Liga a III-a 

Meciurile sunt programate pentru a se juca pe 18 și 25 iunie 2022.

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 1 (Nord-Est)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||5–0||1–4
||0–0||0–1
||3–3||3–4
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 2 (Nord-Vest)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||0–3||0–2
||w/o||w/o
||1–1||0–3
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 3 (Centru)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||4–1||6–3
||1–1||2–1
||11–2||7–1
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 4 (Vest)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||2–0||2–0
||5–0||6–2
||4–1||0–0
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 5 (Sud-Vest)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||3–1||0–2  
||1–0||1–1
||1–1||0–1
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 6 (Sud)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||3–2||1–3
||0–1||3–1
||2–3||0–1
|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Regiunea 7 (Sud-Est)
|colspan="2" style="background-color:#97DEFF"|
||5–2||0–1
||2–1||0–4
||w/o||w/o
|}

Clasamente Liga a IV-a

Alba

Arad 

Play-off 
Play-off-ul Campionatului s-a disputat în dublă manșă între cele mai bune patru echipe ale sezonului regular. Echipele au început play-off-ul cu jumătate din punctele acumulate în prima parte a sezonului.

Play-out 
Play-out-ul Campionatului s-a disputat într-o singură manșă între echipele clasate pe locul 5-10 în sezonul regular. Echipele au început play-out-ul cu jumătate din punctele acumulate în prima parte a sezonului.

Argeș

Bacău 
Seria 1

Seria 2

Play-off 
Primele două echipe din fiecare serie a sezonului regulat se vor întâlni o dată (3 meciuri per echipă). Echipele încep play-off-ul Campionatului cu punctele din sezonul regulat acumulate cu echipele clasate 1-9.

Play-out 
Echipele clasate pe locul 8 vor juca cu echipele pe locul 9 în cealaltă serie într-un meci play-out pentru retrogradare.

Bihor 
Seria 1 (Nord)

Seria 2 (Sud)

Play-off 
Play-off-ul Campionatului s-a disputat între primele două echipe din fiecare serie a sezonului regular, într-un dublu turneu fiecare cu fiecare și fără recordurile din sezonul regular.

Play-out 
Echipele clasate pe locul 3-8 în fiecare serie vor mai juca încă o rundă (5 meciuri) păstrând în același timp recordurile acumulate.
Seria 1 (Nord)

Seria 2 (Sud)

Bistrița-Năsăud 

Play-off 
Play-off-ul campionatului a avut loc într-un singură manșă între cele mai bune patru echipe ale sezonului regulat. Echipele au început play-off-ul campionatului cu punctele și diferența de goluri acumulate în sezonul regulat.

Botoșani

Brașov

Brăila 

Play-off  
În play-off-ul campionatului, fiecare echipă joacă de două ori cu fiecare altă echipă. Echipele au început play-off-ul cu punctele din sezonul regulat înjumătățite, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regulat.

Play-out 
În play-out-ul campionatului, fiecare echipă joacă de două ori cu fiecare altă echipă. Echipele au început play-out-ul cu punctele din sezonul regulat înjumătățite, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regulat.

București 

Play-off 
Play-off-ul campionatului a avut loc într-un singură manșă între cele mai bune patru echipe ale sezonului regulat. În funcție de locul ocupat în sezonul Regular, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

Buzău 
Seria 1

Seria 2 

 Play-off 
Play-off-ul Campionatului s-a disputat între cele mai bune patru echipe din fiecare serie a sezonului regulat. În funcție de locul ocupat în sezonul regulat, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 - 3 puncte, locul 2 - 2 puncte, locul 3 - 1 punct, locul 4 - 0 puncte.

Play-out 
În funcție de locul ocupat în sezonul regulat, echipele au început play-out-ul cu următoarele puncte: locul 5 - 5 puncte, locul 6 - 3 puncte, locul 7 - 2 puncte, locul 8 - 1 punct, locul 9 - 0 puncte.

Caraș-Severin

Călărași 
Seria A

Seria B

Play-off 
Echipele au început play-off-ul cu toate punctele din sezonul regular.
Seria A 

Seria B 

Play-out 
Echipele au început play-out-ul cu toate punctele din sezonul Regular.
Seria A 

Seria B 

Finala campionatului  

Venus Independența a câștigat Liga a IV-a Călărași și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Cluj

Constanța

Covasna 
Fiecare echipă a jucat o singură dată cu celelalte echipe.

Dâmbovița

Dolj

Galați

Giurgiu 
Seria Sud

Seria Nord

Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a disputat între cele mai bune două echipe clasate din fiecare serie a sezonului Regular. Toate meciurile s-au disputat pe Stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu pe 7 și 8 iunie 2022 semifinalele și pe 11 iunie 2022 finala.
Semi-finale

Finala

Victoria Adunații-Copăceni a câștigat Liga a IV-a Giurgiu și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Gorj 

Play-off 
Play-off-ul campionatului se va disputa în sistem tur-retur între primele patru echipe ale sezonului regular, menținând rezultatele înregistrate.

Harghita

Hunedoara 
Sezon regular

Play-off
Final four 
Play-off-ul primelor patru se vor juca într-o dublă manșă între cele mai bune patru echipe ale sezonului regular. Echipele au început play-off-ul final four cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regular.

Locurile 5–7 play-off 
Echipele au început play-off-ul cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regular.

Locurile 8–10 play-out 
Echipele au început play-out-ul cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regular.

Ialomița

Iași

Ilfov 
Seria 1

Seria 2

Play-off 
Play-off-ul Campionatului s-a disputat între primele două echipe din fiecare serie a sezonului regular. Semifinalele și finala s-au jucat în dublă manșă.
Semi-finale
Prima manșă s-a jucat pe 28 Mai, iar manșa secundă s-a disputat pe 1 Iunie 2022.

||5–3||5–2
||3–1||0–3

Finala
Prima manșă s-a jucat pe 8 iunie, iar manșa secundă s-a disputat pe 11 iunie 2022

||4–3||2–5

CS Glina a câștigat Liga a IV-a Ilfov și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Maramureș 
Seria Sud

Seria Nord

Final four 
Semi-finale
Prima manșă s-a jucat pe 28 și 29 Mai, iar manșa secundă s-a disputat pe 4 și 5 Iunie 2022

||0–2||0–8
||1–1||1–7

Finala
Finala campionatului s-a disputat pe 11 iunie 2022 pe Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare.

CSM Sighetu Marmației a câștigat Liga a IV-a Maramureș și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Mehedinți

Mureș 
Seria 1

Seria 2

Play-off 
În play-off-ul campionatului, fiecare echipă joacă o dată cu fiecare altă echipă. În funcție de locul ocupat în sezonul regulat, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

Play-out 
În play-out-ul campionatului, fiecare echipă joacă o dată cu fiecare altă echipă. În funcție de locul ocupat în sezonul regulat, echipele au început play-out-ul cu următoarele puncte: locul 5 – 4 puncte, locul 6 – 3 puncte, locul 7 – 2 puncte, locul 8 – 1 punct, locul 9 – 0 puncte.

Neamț

Olt

Prahova

Satu Mare 
Seria A

 Seria B

Play-off 
Play-off-ul s-a disputat într-o singură manșă între primele patru echipe din fiecare serie a sezonului regular. În funcție de locul ocupat în sezonul regular, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

Play-out 
Play-out-ul s-a disputat într-o singură manșă între ultimele patru echipe din fiecare serie a sezonului regular. În funcție de locul ocupat în sezonul regular, echipele au început play-out-ul cu următoarele puncte: locul 5 – 3 puncte, locul 6 – 2 puncte, locul 7 – 1 punct, locul 8 – 0 puncte.

Sălaj 

Play-off 
Cele mai bune patru echipe din sezonul regular s-au calificat în play-off-ul campionatului. Play-off-ul a constat într-un turneu fiecare cu fiecare disputat într-o singură manșă, iar echipele au început turneul cu toate rezultatele din sezonul regular.

Sibiu 

Play-off  
În play-off-ul campionatului, fiecare echipă a jucat de două ori cu fiecare altă echipă. Echipele au început play-off-ul cu punctele din sezonul regular înjumătățite, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regular.

Play-out 
În play-off-ul pentru retrogradare, fiecare echipă a jucat o dată cu fiecare altă echipă. Echipele au început play-out-ul cu punctele din sezonul regular înjumătățite, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regular.

Suceava 

Play-off 
Primele patru echipe din sezonul regular au jucat de două ori într-un turneu fiecare cu fiecare. Echipele au început play-off-ul campionatului cu punctele acumulate în sezonul regular reduse la jumătate, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regular.

Play-out 
Ultimele șase echipe din sezonul regular au jucat cate o data cu celelate echipe într-un turneu fiecare cu fiecare. Echipele au început play-out-ul cu punctele acumulate în sezonul regular reduse la jumătate, rotunjite în sus și fără alte recorduri reportate din sezonul regular.

Teleorman 
Seria I

Seria II

Play-off 
Play-off-ul Campionatului s-a disputat între primele patru echipe clasate din fiecare serie pentru desemnarea campioanei județene. Sferturile de finală, semifinalele și finala s-au jucat în format tur-retur.
Quarter-finals
Prima manșă s-a jucat pe 30 aprilie, iar manșa secundă s-a jucat pe 7 mai 2022.

||1–5||4–0
||5–1||0–2
||0–3||1–7
||7–0||4–0

Semi-finale
Prima manșă s-a jucat pe 14 mai, iar manșa secundă s-a jucat pe 21 mai 2022.

||2–2||1–2
||6–0||1–0

Finala 
Prima manșă s-a jucat pe 28 mai, iar manșa secundă pe 4 iunie 2022.

||1–1||0–7

Dunărea Turris Turnu Măgurele a câștigat Liga a IV-a Teleorman și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Timiș

Tulcea 
Seria A

Seria B

Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a disputat într-un turneu tur-retur fiecare cu fiecare între echipele câștigătoare a turului de calificare, iar echipa câștigătoare va fi declarată campioană județeană și reprezentanta  județului Tulcea la barajul de promovare în Liga a III-a.
Tur de calificare
Prima manșă s-a jucat pe 22 aprilie, iar manșa secundă s-a disputat pe 30 aprilie 2022

||3–4||1–5
||2–2||3–0
||1–2||1–2
||1–5||0–3
|}
Clasament play-off

Vaslui 

 Baraj retrogradare 
Echipele de pe locurile 9 și 10 din Liga a IV-a s-au confruntat cu echipele de pe locurile 3 și 4 din Liga a V-a Vaslui. Prima manșă s-a jucat pe 11 și 12 iunie, iar manșa secundă pe 19 iunie 2022.

||3–1||2–3 
||3–5||6–2
|}

Vâlcea

Vrancea 
Group A

Group B

Play-off 
Rezultatele dintre echipele calificate s-au menținut în play-off-ul campionatului, unde s-a jucat opt etape, doar cu adversari din cealaltă grupă.

Play-out

Vezi și 
 Liga I 2021-2022
 Liga a II-a 2021-2022
 Liga a III-a 2021-2022
 Cupa României 2021-2022

Referințe

Legături externe 
 FRF
 
2021-2022